Rai Mux France è stato uno dei multiplex della televisione digitale terrestre a copertura regionale presenti nel sistema DVB-T italiano. Apparteneva a Rai Way, società controllata da Rai, e serviva a diffondere i canali francofoni in Valle d'Aosta.

Copertura 
Il Rai Mux France veniva trasmesso solo all'interno della Valle d'Aosta per l'accordo con la regione della trasmissioni di alcune reti francesi e svizzere in virtù del bilinguismo. Trasmetteva in modalità MFN su canali in banda UHF IV o V.

È stato spento il 3 gennaio 2022 in tutta la regione in seguito alla liberazione delle frequenze a 700 MHz.

Servizi

Canali televisivi presenti al momento della chiusura

Note

Voci correlate 
 RAI Mux MR
 RAI Mux A
 RAI Mux B
 RAI Mux 1
 RAI Mux 2
 RAI Mux 3
 RAI Mux 4
 RAI Mux 5
 RAI Mux 6

Collegamenti esterni

Multiplex televisivi italiani